Alpar ist der Name von
 Gitta Alpár (1903–1991), ungarische Sängerin
 Ignác Alpár (1855–1928), ungarischer Architekt
 Alpar (1929–1949), eine ehemalige schweizerische Fluggesellschaft